Глазами убийцы (фильм, 1992) — канадский триллер 1992 года.
 Глазами убийцы (фильм, 1999) — бельгийский фильм 1999 года с Микки Рурком в главной роли.